Crème de Brie de Meaux est une marque commerciale de la laiterie industrielle Renard Gillard filiale de coopérative agricole laitière de Blâmont (marque Val de Weiss), désignant une préparation de fromage à pâte fondue fabriquée à partir de brie de Meaux produit à Biencourt-sur-Orge dans la Meuse.

Description   
Cette préparation à cuisiner ou a étaler, d'un poids moyen de , est présentée dans un contenant de matière plastique.

Composition 
 brie de Meaux 99 % ,
 matières grasses laitière 0,6 %,
 sels de fonte 0,4 % : sels métalliques de diphosphates (E450), polyphosphates (E452)

Notes et références 

Marque de fromage en France
Fromage industriel
Fromage au lait pasteurisé
Crème de Brie de Meaux
Fromage au lait de vache
Crème de Brie de Meaux